Сти́вен Арчиба́льд (; род. 27 сентября 1956, Глазго), более известный как Стив Арчиба́льд () — шотландский футболист, нападающий. Участник двух чемпионатов мира. В настоящее время живёт и работает в Испании.

Клубная карьера 

Карьеру профессионального футболиста начинал на позиции полузащитника в скромном «Клайде». В «Абердине» главный тренер команды Алекс Фергюсон увидел в Арчибальде талант нападающего. Стив стал одним из лидеров команды. И в 1980 году помог «Абердину» стать чемпионом Шотландии, забив 12 мячей в национальном первенстве.

«Тоттенхэм Хотспур» 

«Абердин» был не прочь оставить Арчибальда в своём составе, но получив очень выгодное предложение от «Тоттенхэма» в размере 800.000 £, был вынужден отпустить нападающего. Арчибальд довольно быстро освоился в новой команде. Дебют в английском чемпионате состоялся 16 августа 1980 года в матче против «Ноттингем Форест». В этом же сезоне Арчибальд, вместе с игроком «Астон Виллы» Питером Уитом стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 20 мячей. Самым успешным в английском периоде карьеры для Арчибальда стал 1984 год, когда он вместе с «Тоттенхэмом» выиграл Кубок УЕФА. После этого последовало трансферное предложение от «Барселоны» в размере 1.250.000 £. «Тоттенхэм» принял эти условия.

«Барселона» 

В лице Арчибальда руководство и фанаты «Барселоны» видели игрока способного заменить Марадону, который уехал играть в Неаполь. В первом сезоне он начал оправдывать выданные авансы. Арчибальд забил 15 мячей в чемпионате. Но ужесточение лимита на иностранцев в национальном чемпионате не позволило Арчибальду надолго закрепиться в составе каталонцев. В 1986 за большие деньги были куплены Марк Хьюз и Гари Линекер, а поскольку действовал запрет на появление в составе более двух иностранцев Арчибальд перестал попадать в состав команды. Несмотря на это, Стив все же решил остаться в команде, надеясь, что федерация изменит решение и разрешит появление 3 иностранцев в составе. Ожидая такое решение он отыграл полгода в составе второй команды, а затем отправился в аренду в «Блэкберн Роверс» с надеждой вернуться через год и занять место в основе «Барселоны». Но в 1988 году, так и не выдержав конкуренции с Марком Хьюзом и Гари Линекером принял решение окончательно расстаться с командой и отправиться играть обратно в Шотландию.

Закат карьеры 

После «Барселоны» Арчибальд поменял множество клубов. Спустя какое-то время предпринял ещё одну попытку закрепиться в Испании в «Эспаньоле», но это ему не удалось, так же как и не удалось это сделать и в Англии («Фулхэм»). В итоге последние сезоны он провёл в Шотландии, а завершил карьеру футболиста в Ирландии.

Карьера в сборной 

Первый вызов в национальную сборную Арчибальд получил будучи игроком «Абердина». Дебют состоялся 26 марта 1980 года в домашнем поединке против сборной Португалии. Первый матч принёс Арчибальду и первый гол в футболке сборной. Всего же за национальную команду Стив сыграл 27 матчей, забил 4 мяча. Был участником двух чемпионатов мира 1982 и 1986 годов.

Матчи в сборной 

Итого: 27 матча / 4 гола; 11 побед, 4 ничьих, 12 поражений.

Награды 
 Чемпион Шотландии 1980
 Обладатель Кубка Англии 1981, 1982
 Чемпион Испании 1985
 Обладатель Кубка УЕФА 1984
 Лучший бомбардир чемпионата Англии 1981

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте footballplayers.ru
 Профиль игрока на официальном сайте Абердина 
 Профиль на сайте BDFutbol.com 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Клайд»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Ист Файф»
Игроки ФК «Хоум Фарм»
Члены Зала славы шотландского футбола